Дональд Кирби Росс (, 8 декабря 1910 — 27 мая 1992) — офицер ВМС США, за свои действия в ходе японской атаки на Перл-Харбор награждён высшей наградой США — Медалью Почёта.

Д.Росс стал первым награждённым Медалью Почёта в период Второй мировой войны, будучи первым среди первых 16-ти награждённых данной наградой за действия при атаке на Перл-Харбор (при этом 12 награждений из них были посмертными).

Биография 
Родился 8 декабря 1910 года в Беверли, штат Канзас.

В ВМС США с июня 1929 года. После прохождения подготовки на военно-морской базе в Сан-Диего проходил подготовку в школе помощников механика на военно-морской базе Норфолк, после чего был назначен на транспорт USS Henderson. Затем проходил службу на госпитальном судне USS Relief, тральщике USS Brant,  эсминце USS Simpson, тяжёлом крейсере «Миннеаполис».

В октябре 1940 года в звании уорент-офицера машинного отделения проходил службу на линкоре «Невада».

В ходе атаки японцев на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года линкор «Невада» получил тяжёлые повреждения от бомб и торпед, но поскольку линкор, в отличие от других кораблей, не был пришвартован бортом к другому кораблю, командир корабля принял решение отойти от причала и выйти в море.

 В том, что корабль дал ход — во многом заслуга Д.Росса, он запустил машину в носовом отделении, приказав механикам покинуть отделение, а сам продолжал её обслуживать пока не ослеп и не потерял сознание. Будучи спасён, продолжал выполнять обязанности до выброса корабля на мель. Несмотря на ослабленное зрение Росс отказался от госпитализации, и участвовал в спасательных работах. Поступил в госпиталь только через три дня после нападения, где в течение трёх недель восстанавливал зрение, после чего снова вернулся на линкор.

Цитата из наградного листа:

За выдающееся поведение по линии своей профессии, исключительное мужество и пренебрежение собственной жизнью во время атаки на флот в Перл-Харборе, территория Гавайи, со стороны японских сил 7 декабря 1941 года. Когда оставаться в носовом машинном отделении линкора «Невада» стало невыносимо из-за дыма, пара и жары, машинист Росс приказал команде покинуть помещение и выполнял все обязанности лично, пока не был ослеплён и не потерял сознание. Будучи спасён и реанимирован, он вернулся в отделение, где снова потерял сознание от усталости. По возвращении в сознание, оставался на месте до получения приказа покинуть отделение.

18 апреля 1942 года был награждён Медалью Почёта, которую ему вручил адмирал Честер Нимиц.

В июне 1942 года получил звание энсина и далее проходил службу на линкоре, который принимал участие в высадках десанта в Нормандии и Южной Франции, к концу войны Росс дослужился до лейтенанта.

Продолжая службу после войны, в ноябре 1954 года получил звание капитана 2-го ранга.

В июне 1956 года был отправлен в отставку с присвоением звания капитана.

В отставке 
Выйдя в отставку, поселился в городе Порт-Орчард в штате Вашингтон, где завёл ферму и проживал с женой и четырьмя детьми.

В соавторстве с женой Хелен написал книгу о кавалерах Медали Почёта, проживающих в штате Вашингтон, которая была опубликована в 1980 году.

В 1991 году присутствовал на церемонии 50-летия нападения на Перл-Харбор.

Умер 27 мая 1992 года в городе Бремертон в возрасте 81 года от сердечного приступа.

Его прах был развеян над морем в месте где в 1948-ом году был затоплен линкор «Невада».

В 1997 году в честь него был назван эсминец «Росс».

Награды 
 Медаль Почёта
 Медаль «Пурпурное сердце»

Примечания 

Участники Второй мировой войны
Морские офицеры США